Markstrahl steht für
 einen primären Holzstrahl
 Nervenfaserbündel in den basalen und mittleren Schichten der Hirnrinde
 die makroskopisch sichtbare Streifung der Nierenrinde, welche die geraden Anteile der Haupt- und Mittelstücke, die Überleitungsstücke und die Sammelrohre enthält, siehe Niere #Innerer Aufbau: Rinde und Mark